El Torneig de Brisbane 2009 rep el nom de Brisbane International 2009 i és un esdeveniment de tennis de la sèrie 250 en categoria masculina i International Tournaments en categoria femenina. Es va celebrar entre el 4 i l'11 de gener del 2009 al Tennyson Tennis Centre de Brisbane, Queensland, Austràlia. És la primera edició del torneig, ja que va néixer de la unió dels tornejos Next Generation Adelaide International masculí i Mondial Australian Women's Hardcourts femení.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Enllaços externs 

 Web oficial

ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009
2009